Repe steht für

 Repe, ein Ortsteil der Stadt Attendorn, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Repe (Fluss), ein linker Nebenfluss der Lenne, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen

Repe ist der Familienname folgender Personen:
 Jurij Repe (* 1994), slowenischer Eishockeyspieler